Я́ковлевский — топоним и фамилия:

Топоним:
 Яковлевский — посёлок в Заокском районе Тульской области.
 Яковлевский — хутор в Фатежском районе Курской области.

Фамилия:
 Яковлевский, Николай Яковлевич (?—1861) — русский писатель-водевилист.

См. также 
 Яковлевский район
 Яковлевский монастырь
 Яковлевский сельский совет
 Яков
 Яковлев
 Яковлевская
 Приволжск — город в Ивановской области, ранее — рабочий посёлок Яковлевский